Krzysztof Krupiński (ur. 1958) – polski aktor, pisarz, poeta
 Krzysztof Krupiński – profesor nauk matematycznych
Krzysztof Krupiński – polski geolog, doktor habilitowany nauk o Ziemi

Przypisy